Wettbach ist ein Gewässername:

 Wettbach (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbachs (zur Rems) in Böbingen an der Rems, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Wettbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers in Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg.
 Wettbach, früherer Name des Krebsbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs bei Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Wettbach (Krummbach), linker Zufluss der Krummbach oder Krumbach bei Holzach, Teilort Schwandorf, Gemeinde Neuhausen ob Eck, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg 
 Wettbach (Prim), rechter Zufluss der Prim bei der Erlenmühle, Gemeinde Denkingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg 
 Wettbach (Steinach), rechter Zufluss der Steinach (zur Eyach, zum Neckar) in Endingen, Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Vethbach
 Wethbach
 Wette (Gewässer)
 Wettebach
 Wettenbach